El nombre Carlos Molina puede referirse a:

Carlos Molina (1984 - ), futbolista argentino;
Carlos Molina (1927 - 1998), payador y poeta uruguayo.
 Carlos Molina (1991- ), balonmanista español.